Baden-Württemberg liegt im Übergang vom Seeklima zum Kontinentalklima; sein Klima weist große regionale Unterschiede auf. Im Westen Baden-Württembergs ist das Klima deutlich wärmer als in der Mitte und im Osten des Landes. Die Jahreszeiten sind in Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen deutschen Regionen stärker ausgeprägt: Während im Winter zumindest in den Höhenlagen der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald monatelang eine geschlossene Schneedecke liegt, gibt es im Sommer im Oberrheingraben viele Hitzetage.

Heutiges Klima

Temperaturen 
Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur in Baden-Württemberg beträgt (bezogen auf die Normalperiode 1961–1990) 8,1 °C. Damit ist Baden-Württemberg trotz seiner südlichen Lage eines der kältesten Länder Deutschlands, weil es einen großen Anteil an Mittelgebirgen hat. In Baden-Württemberg selbst gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen: So liegen die Oberrheinische Tiefebene und das Neckartal bis nach Stuttgart deutlich über der deutschlandweiten Durchschnittstemperatur, sie zählen sogar zu den wärmsten Gegenden Deutschlands. Dagegen zählt z. B. der Hochschwarzwald und der Große Heuberg zu den kältesten bewohnten Gebieten Deutschlands. Die Jahresmitteltemperatur liegt im Oberrheingraben bei etwa 11 °C und in höchsten Lagen des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb bei rund 4 bis 5 °C.

Sonnenschein 
Die mittlere Zahl der Sonnenstunden pro Jahr liegt in Baden-Württemberg bei 1604 Stunden. Während das Gebiet südwestlich von Freiburg sowie der Zollernalbkreis sehr sonnig sind, ist es im Schwarzwald und auf den Höhen der Schwäbischen Alb oft trüb. Im Winter oder Herbst kann es aufgrund von Inversionswetterlagen auf den Bergen sonniger sein als in tieferen Lagen.

Niederschlag 
Mit einem durchschnittlichen Niederschlag von 981 Liter pro Quadratmetern im Jahr ist Baden-Württemberg deutlich nasser als Deutschland insgesamt. Dazu tragen besonders die Berge der Schwäbischen Alb (bis zu 1 400 l/m²) und des Schwarzwalds (bis zu 2 300 Liter/m²), sowie im Südosten die der Allgäuer Alpen (bis zu 1 600 l/m²) bei. Der Oberrheingraben, sowie das Donautal südöstlich der Alb (teilweise unter 700 l/m²) sind dagegen eher trocken.

Klimawandel in Baden-Württemberg 
Auch das südwestlichste deutsche Land bleibt nicht von der globalen Erwärmung verschont. Seit etwa 1910 werden die Winter in Baden-Württemberg immer schneeärmer und die Sommer immer heißer. In Stuttgart ist die Zahl der Eistage seit den 1950er-Jahren von 25 auf 15 zurückgegangen, gleichzeitig hat sich die Zahl der Hitzewellen verdreifacht. Im Oberrheingraben werden heutzutage schon im Dezember Pollen beobachtet und bereits Anfang Januar wurden schon Gänseblümchen gesichtet. Am 3. Oktober 1985 wurde in Freiburg eine Höchsttemperatur von 30,8 °C gemessen, dieser Wert wurde am 7. Oktober 2009 noch getoppt. Am 16. Dezember 1989 wurde in Müllheim im Markgräflerland ein neuer Dezemberrekord von 24,0 °C aufgestellt. Die Tagesmitteltemperatur lag dort an diesem Tag bei 20,0 °C, was sogar in einem Sommermonat deutlich über dem Durchschnitt läge. All das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Folgen der anthropogenen globalen Erwärmung.

Wetterrekorde in Baden-Württemberg 
Die höchste je in Baden-Württemberg gemessene Temperatur gab es am 13. August 2003 in Freiburg mit 40,2 °C. Die gleiche Temperatur wurde im August 2015 erneut erreicht. Der baden-württembergische Kälterekord wurde am 1. März 2005 mit –36,1 °C auf dem Flugplatz Albstadt-Degerfeld bei Albstadt aufgestellt, was ein Kuriosum ist, da der März schon zum meteorologischen Frühling zählt, und außerdem 2005 der Klimawandel schon relativ ausgeprägt war.

Zeitreihe der Lufttemperatur in Baden-Württemberg nach dem Deutschen Wetterdienst seit 1881 
Die Zeitreihe der Lufttemperatur in Baden-Württemberg gibt die monatlichen Mittelwerte der bodennahen Lufttemperatur in Baden-Württemberg wieder. Die Messwerte umfassen den Zeitraum von 1881 bis heute. Die Temperaturen sind zu monatlichen, jahreszeitlichen und jährlichen Mittelwerten zusammengefasst.
Es folgen die Messwerte in Abschnitten zu jeweils zehn Jahren (Dekaden) mit dem dazugehörigen 10-Jahres-Mittelwert.
Die jeweiligen Monats-, Jahres- und Jahreszeitentemperaturrekorde sind mit dem Maxima in Rot und dem Minima in Blau markiert.
Quelle der Daten: opendata.dwd.de

Maximum (1881 bis 2021)

Der/Die jeweils wärmste (Durchschnitt) Monat, Jahr und Jahreszeit, über den gesamten Zeitraum 1881 bis 2021.

Die jeweils wärmsten Monate im Zeitraum 1881–2021

Die wärmsten Monate seit 1881

Anm.: Monate in der aktuellen Dekade sind fett markiert.
Minimum (1881 bis 2021)

Der/Die jeweils kälteste (Durchschnitt) Monat, Jahr und Jahreszeit, über den gesamten Zeitraum 1881 bis 2021.

Die jeweils kältesten Monate im Zeitraum 1881–2021

Messwerte in Dekaden seit 1881

2021 bis 2030

2011-2020

kältester Monat: Februar 2012: -3,72 Grad

wärmster Monat: Juli 2015: 20,77 Grad

2001-2010

kältester Monat: Januar 2009: -2,84 Grad

wärmster Monat: Juli 2006: 21,78 Grad

1991-2000

kältester Monat: Januar 1997: -2,58 Grad

wärmster Monat: Juli 1994: 20,79 Grad

1981-1990

kältester Monat: Februar 1986: -6,22 Grad

wärmster Monat: Juli 1983: 21,27 Grad

1971-1980

kältester Monat: Januar 1979: -4,23 Grad

wärmster Monat: Juli 1976: 19,08 Grad

1961-1970

kältester Monat: Januar 1963: -6,87 Grad

wärmster Monat: Juli 1964: 18,89 Grad

1951-1960

kältester Monat: Februar 1956: -10,19 Grad

wärmster Monat: Juli 1952: 19,50 Grad

1941-1950

kältester Monat: Januar 1942: -7,42 Grad

wärmster Monat: August 1944: 19,41 Grad

1931-1940

kältester Monat: Januar 1940: -7,79 Grad

wärmster Monat: August 1932: 18,73 Grad

1921-1930

kältester Monat: Februar 1929: -8,40 Grad

wärmster Monat: Juli 1932: 18,95 Grad

1911-1920

kältester Monat: Januar 1914: -4,32 Grad

wärmster Monat: August 1911: 19,58 Grad

1901-1910

kältester Monat: Februar 1901: -4,99 Grad

wärmster Monat: Juli 1904: 19,55 Grad

1891-1900

kältester Monat: Februar 1895: -8,20 Grad

wärmster Monat: August 1898: 18,52 Grad

1881-1891

kältester Monat: Dezember 1890: -5,51 Grad

wärmster Monat: Juli 1887: 19,17 Grad

Zehnjahres-Perioden (10-jährige Temperaturmittelwerte)

Das Maximum und Minimum wurde bis 1881 zurück (Beginn der Temperaturzeitreihen von DWD) mit zwei Stellen hinter Komma gekennzeichnet. Diese Zellen sind mit dem größten Wert in Rot und mit dem kleinsten Wert in Blau hinterlegt.

Anmerkung: Da noch nicht alle Werte bis 1881 zurück eingetragen sind, zum Stand vom 31. Mai 2020, sind die Maxima/Minima nur auf die eingetragenen Werte bezogen.

CLINO-Perioden (30-jährige Temperaturmittelwerte)

Einzelnachweise 

!BadenWurttemberg
Geographie (Baden-Württemberg)